est un terme anglais signifiant « plus bruyant », et qui peut désigner :
 Louder, le premier album du rappeur américain Big Ali (2008) ;
 , une chanson de Charice Pempengco extraite de son album  (2011) ;
 Louder, le premier album solo de la chanteuse américaine Lea Michele (2014) ;
 Louder, une chanson extraite de cet album ;
 Louder, le premier album des R5, sorti en 2013.